Бартольд (нем. Barthold) — фамилия.

Известные носители:
 Бартольд, Василий Владимирович (1869—1930) — российский и советский востоковед, тюрколог, арабист, исламовед, историк, архивист, филолог, академик Санкт-Петербургской академии наук и Академии наук СССР.
 Бартольд, Евгений Фёдорович (1900—?) — советский краевед.
 Бартольд, Максимилиан — профессор московской консерватории по классу валторны.
 Бартольд, Фридрих Вильгельм (1799—1858) — немецкий историк.